Seseli corsicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser. Seseli corsicum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
corsicum